Золоту́ха — село Лев-Толстовского района Липецкой области. Центр Остро-Каменского сельсовета.

Стоит на реке — притоке Дона. На юге расположено урочище Дубровица (Дубровка).

Сельцо Золотуха упоминается в документах 1710 года . В Экономическом примечании Данковского уезда 1771 года названо сельцом Хрущёвка (Золотуха). Название Золотуха связано с тем, что местный овраг, при котором расположено селение, называется Золотухинским (или Золотуха). Прежнее имя связано, скорее всего, с помещиком Хрущёвым.

Ранее центром сельского совета было село Острый Камень. Однако (скорее всего, в 1970-х годах) с развитием Золотухи администрация переехала на новое место.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лев-Толстовского района